Laagenergetische elektrondiffractie (Low energy electron diffraction, LEED), een techniek die wordt gebruikt voor het bepalen van de oppervlaktestructuur van een kristal.
 De verleden tijd van het werkwoord lijden en datgene wat daardoor wordt veroorzaakt.